Longomontanus és un antic cràter d'impacte lunar situat a les accidentades terres altes del sud, al sud-oest del cràter de rajos brillants Tycho. És de la varietat de grans formacions lunars de vegades denominada "plana emmurallada", encara que hagi quedat reduït a poc més que una depressió circular en la superfície lunar. A causa de la seva localització, Longomontanus apareix clarament amb forma oval a causa de l'escorç.

Al sud-est de Longomontanus apareix la formació encara més gran Clavius, i a l'est es localitza Maginus. Al nord de la vora es troba el cràter irregular Montanari, que al seu torn s'uneix pel seu costat nord a Wilhelm.

La paret de Longomontanus està molt desgastada i interrompuda per impactes passats, i apareix pràcticament anivellada amb el terreny circumdant. El costat nord està especialment afectat per múltiples cràters que es solapen. A l'est del brocal apareix una cresta semicircular que té l'aparença de la vora d'un altre cràter superposat. El sòl de Longomontanus és relativament pla, amb un grup de baixos pics centrals una mica desplaçats a l'oest.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt central del cràter que està més proper a Longomontanus.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

Longomontanus
Longomontanus